Výraz Maryša může mít několik významů:

 Maryša – drama (tragédie) Aloise a Viléma Mrštíků z roku 1894
 Maryša (film) – česká filmová adaptace stejnojmenné divadelní hry bratří Mrštíků z roku 1935
 Maryša (opera) – opera Emila Františka Buriana na námět stejnojmenné hry bratří Mrštíků z roku 1938
 Maryša (balet) – balet na námět stejnojmenné divadelní hry bratří Mrštíků z roku 2009
 Maryša – domácká podoba (především na Moravě) ženského křestního jména Marie
 Maryša – název dřívějšího potravinářského národního podniku v Rohatci (okres Hodonín), vyrábějícího čokoládové cukrovinky, do roku 2004 jeden ze závodů společnosti Nestlé Čokoládovny a.s.
 Maryša Radoňová Šárecká (1890-1958) – česká učitelka, redaktorka a překladatelka
 Maryša Neubertová-Sitenská (1899-1976) – česká malířka
 Maryša – název čajového servisu českého designéra Daniela Piršče

Související článek 
 Milan Maryška (1936-2002) – český filmový dokumentarista, režisér a fotograf
 Zdeněk Maryška (* 1947) – český herec
 Maryška – jedna z hlavních postav filmu Jiřího Menzela Postřižiny, ztvárněná Magdou Vášáryovou